Пархоменко Світлана Германівна і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Пархоменко, яка виступала в парі з Наталією Биковою.

Бикова і Пархоменко виграли титул, перемігши у фіналі пару Яна Новотна і Катрін Суїр з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Катрін Суїр (фінал)
 Наталія Бикова /  Пархоменко Світлана Германівна (чемпіонки)
 Анна-Марія Фернандес /  Peanut Harper (1-ше коло)
 Даянн Балестрат /  Катрін Танв'є (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Kansas Doubles Draw

Virginia Slims of Kansas
Тур WTA 1988